Neujahrskonzert steht für:

 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 1946
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 1980
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 1987
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 1989
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 1992
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2013
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2014
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2015
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2016
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2017
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2018
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2020
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2021
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022
 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2023
 Neujahrskonzert von Venedig im Teatro La Fenice, seit 2004
 Neujahrskonzert (Roman), Roman von Joachim Kupsch